Skassa steht für:

 Skassa (Großenhain), ein Ortsteil von Großenhain in Sachsen

Skassa ist ein Namensteil folgender Personen:

 Maria Broel-Plater-Skassa (1913–2005), polnische Widerstandskämpferin, Opfer der Gasbrandversuche während der Zeit des Nationalsozialismus